Independența település Romániában, Călărași megyében
 Independența település Romániában, Constanța megyében
 Independența település Romániában, Galați megyében
 Independența  település Romániában, Prahova megyében